Лев Москалёв:
 Москалёв, Лев Николаевич (1934—2014) — советский борец.
 Москалёв, Лев Иванович (1935—2020) — советский и российский зоолог и океанолог.
Примечания